Евге́ний Во́лков: Волков, Евгений Александрович (род. 1932) — советский хоккеист и тренер.
 Волков, Евгений Алексеевич (1926—2019) — советский и российский математик.
 Волков, Евгений Борисович (1923—2008) — советский учёный в области ракетостроения, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.
 Волков, Евгений Васильевич (род. 1948) — советский украинский легкоатлет.
 Волков, Евгений Владимирович (1999—2022) — украинский военнослужащий, сержант, Герой Украины (2022).
 Волков, Евгений Захарович (1883—1942) — русский и советский экономист и демограф.
 Волков, Евгений Кириллович (род. 1975) — российский дирижёр, хормейстер, педагог.
 Волков, Евгений Максимович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Волков, Евгений Николаевич (1864—1933) — русский генерал-лейтенант, губернатор.
 Волков, Евгений Новомирович (род. 1956) — российский психолог и социолог.
 Волков, Евгений Фёдорович (1924—1945) — Герой Советского Союза.